RNR, sigle de trois lettres où se retrouvent les deux sigles de deux lettres  et , peut faire référence à :
 Robinson River en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Réacteur à neutrons rapides
 Réserve naturelle régionale
 Registre national des refus
 Rassemblement National Routier (scouts unitaires de France)
 Rouen Normandie rugby
 Royal Naval Reserve, la force de réserve volontaire de la Royal Navy au Royaume-Uni.

Code